Вакуф — село Македонії, входить до складу общини Кратово Північно-Східного регіону.
 Доні-Вакуф — муніципалітет в САО.
 Камбар-Вакуф — село в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим.

Див. також 
 Вакуф, вакф — в ісламських країнах земля чи інші джерела прибутку, які після смерті заповідача передавалися з побожною метою на доброчинні справи.